PRM – Prezydium Rady Ministrów
 PRM – Państwowy Rejestr Muzeów
 PRM – Państwowe Ratownictwo Medyczne
 PRM – Partner Relationship Management
 PRM – Polski Ruch Monarchistyczny
 PRM – Polski Ruch Motocyklowy 1978
 PRM – Poznański Rower Miejski